Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+8000 à U+8FFF en hexadécimal (32 768 à 36 863 en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Sinogrammes unifiés CJC () (Unicode 1.1)

Articles connexes 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

008